Тезак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Тезак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта